Norwalk kan avse:

Geografi
Norwalk, Kalifornien – en stad (city) i Los Angeles County, i delstaten Kalifornien, USA
Norwalk, Connecticut – en stad i Fairfield County, Connecticut, USA
 Norwalk River – en flod som flyter genom sydvästra Connecticut
 Norwalk Harbor – en hamn vid dess flodmynning
 Norwalk Islands – en ö i Long Island-sundet utanför Connecticuts kust
Norwalk, Iowa – en stad (city) i Polk County, och Warren County, i delstaten Iowa, USA
Norwalk, Ohio –
Norwalk, Wisconsin –

Övrigt
 Norwalk Community College – en skola i sydvästra Connecticut
 Norwalk Furniture – en möbeltillverkare i Ohio
 Norwalk Hospital – ett sjukhus i sydvästra Connecticut
 The Norwalks hydraulpress – en juicemaskin som uppfanns av Norman W. Walker
 Norwalkviruset – en tidigare benämning på ett virus, se norovirus